Вячеслав Овчи́нников:
 Овчинников, Вячеслав Александрович (1936—2019) — советский и российский композитор, дирижёр. Народный артист РСФСР.
 Овчинников, Вячеслав Викторович (род. 1946) — заместитель министра внутренних дел — главнокомандующий внутренними войсками МВД России (1999—2000), генерал-полковник.
 Овчинников, Вячеслав Владимирович (1932—1993) — советский живописец.
 Овчинников, Вячеслав Иванович (род. 1947) — советский художник-маринист.